«Москворецкий мост» — название нескольких картин:
 «Москворецкий мост» — картина Сергея Светославского, написанная в 1878 году.
 «Москворецкий мост» — картина Константина Коровина, написанная в 1914 году.
 «Москворецкий мост. Старая Москва» — картина Константина Юона, написанная в 1911 году.